Мескиталь — топоним в Мексике.

  — муниципалитет в штате Тамаулипас.
 Мескиталь (Тамаулипас) — муниципалитет в штате Тамаулипас.